O termo Bauru pode se referir aos seguintes artigos:

Bauru, um município brasileiro do estado de São Paulo;
Rio Bauru, um rio brasileiro do estado de São Paulo;
Bauru (sanduíche), um tipo de sanduíche criado em São Paulo;
Bauru Atlético Clube, clube de futebol onde Pelé jogou quando não era profissional;
Associação Bauru Basketball Team, é um tradicional clube de basquete brasileiro;

Desambiguação